Olivia Sanchez (ur. 17 listopada 1982 w Paryżu) – francuska tenisistka o statusie profesjonalnym.

Ma na koncie dwanaście wygranych turniejów ITF w singlu i jeden w deblu.

Podczas French Open 2008 osiągnęła drugą rundę, co jest jej najlepszym rezultatem w jakimkolwiek turnieju wielkoszlemowym. W pierwszej rundzie wygrała wtedy z Jarmilą Gajdošovą, w drugiej uległa Karin Knapp.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Paryżu
Urodzeni w 1982